Kvalomgångarna i Caf Champions League 2017 spelas mellan den 10 februari och 19 mars 2017.

Matcher

Preliminär kvalomgång

Rail Club du Kadiogo mot Diables Noirs

Rail Club du Kadiogo avancerade till första kvalomgången med det ackumulerade slutresultatet 3–1.

Sony Elá Nguema mot Al-Merrikh

Al-Merrikh avancerade till första kvalomgången med det ackumulerade slutresultatet 5–1.

Real Bamako mot Rivers United

Rivers United avancerade till första kvalomgången med det ackumulerade slutresultatet 4–0.

Tanda mot Fan

Tanda avancerade till första kvalomgången med det ackumulerade slutresultatet 4–3.

Gorée mot Horoya

Horoya avancerade till första kvalomgången med det ackumulerade slutresultatet 2–1.

Johansen mot Fath Union Sport

Fath Union Sport avancerade till första kvalomgången med det ackumulerade slutresultatet 4–1.

All Stars mot Alahly

Alahly avancerade till första kvalomgången med det ackumulerade slutresultatet 5–1.

Kampala Capital City Authority mot Agosto

Kampala Capital City Authority avancerade till första kvalomgången med det ackumulerade slutresultatet 2–2 genom bortamålsregeln.

Mounana mot Vital'o

Mounana avancerade till första kvalomgången med det ackumulerade slutresultatet 3–0.

Zanaco mot Armée Patriotique Rwandaise

Zanaco avancerade till första kvalomgången med det ackumulerade slutresultatet 1–0.

Ngaya Club mot Young Africans

Young Africans avancerade till första kvalomgången med det ackumulerade slutresultatet 5–2.

Barrack Young Controllers mot Stade Malien

Barrack Young Controllers avancerade till första kvalomgången efter straffsparksläggningen.

Zimamoto mot Ferroviário Beira

Ferroviário Beira avancerade till första kvalomgången med det ackumulerade slutresultatet 4–3.

Saoura mot Enugu Rangers

Enugu Rangers avancerade till första kvalomgången med det ackumulerade slutresultatet 1–1 genom bortamålsregeln.

Royal Leopards mot Vita Club

Vita Club avancerade till första kvalomgången med det ackumulerade slutresultatet 4–1.

Gambia Ports Authority mot Séwé Sport

Gambia Ports Authority avancerade till första kvalomgången med det ackumulerade slutresultatet 1–0.

Cnaps Sport mot Township Rollers

Cnaps Sport avancerade till första kvalomgången med det ackumulerade slutresultatet 4–4 genom bortamålsregeln.

Coton Sport mot Atlabara

Coton Sport avancerade till första kvalomgången med det ackumulerade slutresultatet 7–2.

Saint-Louisienne mot Bidvest Wits

Coton Sport avancerade till första kvalomgången med det ackumulerade slutresultatet 5–3.

Lioli mot Caps United

Caps United avancerade till första kvalomgången med det ackumulerade slutresultatet 2–1.

Côte d'Or mot Saint George

Caps United avancerade till första kvalomgången med det ackumulerade slutresultatet 2–1.

Léopards mot UMS de Loum

Léopards avancerade till första kvalomgången med det ackumulerade slutresultatet 2–2 genom bortamålsregeln.

Tusker mot Port-Louis 2000

Port-Louis 2000 avancerade till första kvalomgången med det ackumulerade slutresultatet 3–2.

Första kvalomgången

USM Alger mot Rail Club du Kadiogo

USM Alger avancerade till gruppspelet med det ackumulerade slutresultatet 2–1.

Rivers United mot Al-Merrikh

Al-Merrikh avancerade till gruppspelet med det ackumulerade slutresultatet 4–3.

Étolie du Sahel mot Tanda

Étoile du Sahel avancerade till gruppspelet med det ackumulerade slutresultatet 5–1.

Espérance de Tunis mot Horoya

Espérance de Tunis avancerade till gruppspelet med det ackumulerade slutresultatet 4–3.

Alahly mot Fath Union Sport

Alahly avancerade till gruppspelet med det ackumulerade slutresultatet 3–3 via bortamålsregeln.

Mamelodi Sundwns mot Kampala Capital City Authority

Mamelodi Sundowns avancerade till gruppspelet med det ackumulerade slutresultatet 3–2.

Wydad Casablanca mot Mounana

Wydad Casablanca avancerade till gruppspelet efter straffsparksläggning.

Young Africans mot Zanco

Zanaco avancerade till gruppspelet med det ackumulerade slutresultatet 1–1 via bortamålsregeln.

Ferroviário Beira mot Barrack Young Controllers

Ferroviário Beira avancerade till gruppspelet efter straffsparksläggning.

Zamalek mot Enugu Rangers

Zamalek avancerade till gruppspelet med det ackumulerade slutresultatet 5–3.

Gambia Ports Authority mot Vita Club

Vita Club avancerade till gruppspelet med det ackumulerade slutresultatet 3–1.

Coton Sport mot Cnaps Sport

Coton Sport avancerade till gruppspelet med det ackumulerade slutresultatet 2–1.

Al Ahly mot Bidvest Wits

Al-Ahly avancerade till gruppspelet med det ackumulerade slutresultatet 1–0.

TP Mazembe mot Caps United

Caps United avancerade till gruppspelet med det ackumulerade slutresultatet 1–1 via bortamålsregeln.

Léopards mot Saint George

Saint George avancerade till gruppspelet med det ackumulerade slutresultatet 3–0.

Al-Hilal mot Port-Louis 2000

Al-Hilal avancerade till gruppspelet med det ackumulerade slutresultatet 5–2.

Anmärkningslista

Källor
 Officiell hemsida

Referenser

Kvalspel